Малый Ёган — название рек в ХМАО России:

 Малый Ёган (приток Лымжи)
 Малый Ёган (приток Пеньковского Ёгана)
 Малый Ёган (приток Соснинского Ёгана)